Shrewsbury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shrewsbury Township (New Jersey)
 Shrewsbury Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Shrewsbury Township (Sullivan County, Pennsylvania)
 Shrewsbury Township (York County, Pennsylvania)